Fariña puede referirse a:
Harina de mandioca o harina de yuca
Fariña (libro): Libro de Nacho Carretero publicado en 2015
Fariña (serie de televisión): Serie de televisión española de 2018
Caso Fariña: episodio del régimen militar de Augusto Pinochet (1973)

Apellido 

 Luis Fariña, futbolista argentino.
 Mimi Fariña,  compositora y activista estadounidense.